Àfrica 
 Partit Socialista (Senegal)
 Amèrica 
 Partido Socialista - Frente Amplio (Equador)
 Europa:
 Partit Socialista Europeu
 Partit Socialista (Portugal)
 Partit dels Socialistes de Galícia
 Partit Socialista (França)
 Partit Socialista dels Treballadors (Luxemburg)
 Partit Socialista d'Andalusia
 Partit Socialista d'Euskadi - Euskadiko Ezkerra
 Partit Socialista Obrer Espanyol
 Partit Socialista (Països Baixos)
 Partit Socialista Italià
  Països Catalans:
 Partit dels Socialistes de Catalunya
 Federació Catalana del Partit Socialista Obrer Espanyol
 Partit Socialista Popular català
 Partit Socialista de Catalunya-Congrés
 Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament
 Partit Socialista de les Illes Balears
 Federació Socialista Balear del Partit Socialista Obrer Espanyol
 Partit Socialista del País Valencià
 Partit Socialista de les Illes
 Partit Socialista de Mallorca
 Partit Socialista de Menorca
 Partit Socialista Unificat de Catalunya
 Partit Socialista Unificat de Catalunya viu
 Partit Socialista d'Alliberament Nacional
 Partit Socialista d'Alliberament Nacional-Provisional
 Partit Socialista Valencià